Torin Christian Koos (ur. 19 lipca 1980 w Minneapolis) – amerykański biegacz narciarski.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Torin Koos pojawił się 18 grudnia 1999 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w kanadyjskim Canmore, gdzie zajął 20. miejsce w biegu łączonym 7,5+10 km. W 2000 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie był dziewiąty w sprincie technika dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 14 stycznia 2001 roku Soldier Hollow, zajmując dwunaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Pierwsze i jak dotąd jedyne podium wywalczył 28 stycznia 2007 roku w Otepää, gdzie w sprincie stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Norweg Jens Arne Svartedal oraz Rosjanin Wasilij Roczew. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 zajął ostatecznie 48. miejsce, co pozostaje jego najlepszym wynikiem. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik uzyskując podczas MŚ w Oslo w 2011 roku, gdzie był dziesiąty w sprincie drużynowym. Indywidualnie najlepiej wypadł na rozgrywanych cztery lata wcześniej mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie w sprincie klasykiem zajął 21. miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w swoim najlepszym indywidualnym starcie, sprincie, zajął 36. miejsce. Na tych samych igrzyskach był dziewiąty w sprincie drużynowym oraz trzynasty w sztafecie. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Puchar Świata w biegach narciarskich był w sezonie 2006/2007, kiedy zdobył 109 punktów i zajął 48. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 84.
 sezon 2001/2002: 109.
 sezon 2003/2004: 100.
 sezon 2005/2006: 75.
 sezon 2006/2007: 48.
 sezon 2007/2008: 75.
 sezon 2008/2009: 59.
 sezon 2009/2010: 126.
 sezon 2012/2013: 114.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS-ski.com

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Minneapolis